Seekirche heißen:
Seekirche (Seefeld), Seefeld in Tirol
Seekirche Vineta, Kunstinstallation bei Leipzig

Siehe auch
Seekirch, Seekirchen
 Geiseltalsee-Kirche